Čreta (doorverwijspagina), plaatsen in Slovenië
Kreta, eiland van Griekenland
Creta (Romeinse provincie)